Степь — равнина, поросшая травянистой растительностью, в умеренных и субтропических зонах Северного и Южного полушарий. Характерной особенностью степей является отсутствие или очень малое количество деревьев (не считая искусственных насаждений и лесополос вдоль водоёмов и путей сообщения).

Этимология 
У слова «степь» нет общепринятой этимологии. 

Геоботаники считают, что слово "степь" произошло от латинского названия рода ковылей (лат. Stipa), являющихся одним из доминантных растений степей.

Если оно произошло от древнерусской формы , то дальнейшее происхождение неясно; Фасмер считает недостоверным сравнение с  «простираться»,  «тянуть». Если древней формой было  (от того же славянского корня, как «топот», «топтать»), то в украинском языке следовало бы ожидать не , а ; с другой стороны, возможно что в украинский язык слово попало из русского, а не древнерусского. Возможно и происхождение от формы  («вырубленное место»; ср. старинный глагол тепти — «рубить»).

Из русского языка слово попало в западноевропейские — немецкий, французский, английский, причём заимствование произошло уже в XVI в. —  встречается в лексиконе Шекспира.

Растительный мир 

Характерная черта степи — преимущественно безлесное пространство, покрытое травянистой растительностью. Травы, образующие сомкнутый или почти сомкнутый ковёр: ковыль, типчак, тонконог, мятлик, овсец, солянка, таволга, перекати-поле и др. Растения приспосабливаются к неблагоприятным условиям. Многие из них засухоустойчивы либо активны весной, когда ещё остаётся влага после зимы.

Типы степей 

Фрагменты отдельных типов степей имеются в лесостепи и в полупустыне.

На разных континентах степь имеет разные названия: в Северной Америке — прерии; в Южной Америке — пампа, или пампасы, а в тропиках — льянос. Аналогом южноамериканских льянос в Африке и в Австралии является саванна. В Новой Зеландии степь называется туссоки.

Животный мир 
Как по видовому составу, так и по некоторым экологическим особенностям животный мир степи имеет много общего с животным миром пустыни. Как и пустыня, степь характеризуется высокой засушливостью. Зимой в степи часто бывают сильные холода, и обитающим в ней животным и растениям приходится приспосабливаться, помимо высоких, ещё и к низким температурам. Животные активны летом преимущественно ночью. Из копытных типичны виды, отличающиеся острым зрением и способностями к быстрому и длительному бегу, например, антилопы; из грызунов — строящие сложные норы суслики, сурки, слепыши и прыгающие виды: тушканчики, кенгуровые крысы.

Большая часть птиц на зиму улетает. Обычные пернатые обитатели степей - это степной орёл, дрофа, степной лунь, степная пустельга, жаворонки. Многочисленны пресмыкающиеся и насекомые. Ящерицы (например, вараны) могут во время засухи довольно долго жить без воды.

См. также 
 Лесостепь
 Прерия
 Саванна
 Степи России
 Евразийская степь

Примечания

Литература 

 
 
 

 
Типы ландшафта